Trofeo destinato inizialmente ad essere assegnato a quella che, tra le due squadre romane di serie A, fosse riuscita ad ottenere tre consecutivi successi di campionato in trasferta. Non essendo né Lazio, né Roma riuscite a compiere il non facile exploit, venne trasformata, dal suo ideatore, in un quadrangolare, estendendo la partecipazione a Bari e Fiorentina. Nelle semifinali, che vennero disputate nel settembre 1930, con la formula del doppio confronto di andata e ritorno, la Lazio e la Roma eliminano rispettivamente la Fiorentina ed il Bari e si qualificarono per la finale. Questa venne disputata solo due anni più tardi, nel giugno del 1932. Si trattò di un incontro unico, giocato sul campo giallorosso di Testaccio, e vide l'affermazione della Lazio che superò i cugini con un netto per 3 a 0.

Albo d'oro 
 1930-32 -

Coppa Fornari 1930-32 
Piazzamenti.

Competizioni calcistiche amichevoli